Aholansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Aholansaari (ö i Norra Savolax), Kuopio, 
2. Aholansaari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn),  (4 ha)
3. Aholansaari (ö i Birkaland), Tammerfors,  (1 ha)
4. Aholansaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola),  (3 ha)
5. Aholansaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel,  (11 ha)
6. Aholansaari (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala,  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar